Register Belastingadviseurs
 Regionalbahn, stoptrein in Duitsland
 Royal Baby, een historisch motorfietsmerk
 Renouveau Brainois, een politieke partij in het Belgische Kasteelbrakel
 Rassemblement Bruxellois, een Belgisch politiek kartel tussen de liberalen en het FDF in Brussel
 Red Bull, als onderdeelnaam van de formule 1-auto's van Red Bull Racing, zie :Categorie:Formule 1-auto van Red Bull

 Rubidium, een scheikundig element